Дворовые люди — понятие, имевшее в разные периоды различное значение:

 Дворовые люди (придворные)
 Дворовые люди (крепостные)